Dzieje Polski – inaczej: historia Polski

Tytuły dzieł 
 Dzieje Polski – cykl powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego
 Dzieje Polski – seria książek historycznych profesora Andrzeja Nowaka